Du côté obscur (The Dark Night), troisième épisode de la saison 2 de Gossip Girl, diffusé en 2008 ;
 Du côté Obscur (There's No Place Like Home), onzième épisode de la saison 10 de Supernatural, diffusé en 2015 ;
 Du côté obscur (Operation Mongoose: Part Two), vingt-troisième épisode de la saison 4 d’Once Upon a Time, diffusé en 2015.

Voir aussi